

Patronyme 
Le nom d’Hartman est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alan Hartman (1952-), psychologue américain ;
 Butch Hartman (1965-), réalisateur, scénariste, acteur et producteur américain ;
 Carl Johan Hartman (1790-1849), botaniste suédois ;
 Dan Hartman (1950-1994), chanteur, compositeur et producteur américain ;
 Don Hartman (1900-1958), réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Eduard Hartmann (1965-), joueur slovaque de hockey sur glace ;
 Elizabeth Hartman (1943-1987), actrice américaine ;
 Gabrissa Hartman (v.1975- ), femme politique nauruane ;
 Grace Hartman (1900-1098), première femme maire de Sudbury, Ontario (et l'une des premières au Canada) ;
 Grace Hartman (1907-1055), actrice américaine ;
 Kevin Hartman (1974-), footballeur américain ;
 Kim Hartman (1952-), actrice britannique ;
 Leon Harman (1876-1943), physicien américain ;
 Lisa Hartman (1956-), actrice, productrice et compositeur américaine ;
 Paul Hartman (1904-1973), acteur, chanteur et danseur américain ;
 Phil Hartman (1948-1998), acteur et scénariste canadien ;
 Philip Hartman (1915-2015), mathématicien américain ;
 Wiesław Hartman (1950-2021), cavalier polonais.

Toponyme 
 Hartman, une municipalité située dans l’État américain de l'Arkansas.

Voir aussi 
 Hartman, une ville américaine située dans le comté de Prowers dans le Colorado.